FIJ – codice nazionale del CIO delle Figi
 fij – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua figiana